The Moonshiner's Daughter – film del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Moonshiner's Daughter – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Moonshiner's Daughter – film del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Moonshiner's Daughter – film del 1933 diretto da Albert Ray